Rasenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rasenberger (1885–1948), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Herbert Rasenberger (1932–2019), deutscher Heimatforscher und Autor